Lužnica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lužnica, un village situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Lužnica, une localité située dans la municipalité de Zaprešić, comitat de Zagreb ;
au Monténégro
Lužnica, un village situé dans la municipalité de Podgorica ;
en Serbie
la Lužnica, une rivière de Serbie, affluent de la Vlasina ;
la Lužnica, une autre rivière de Serbie, affluent droit du Skrapež ;
la Lužnica, une micro-région de Serbie qui doit son nom à la rivière Lužnica ;
Lluzhinicë/Lužnica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Suharekë/Suva Reka, district de Prizren/Prizren.